Plaats in Indonesië
 Tlogomojo (Batangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tlogomojo (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java